Місакі Дой і Еліна Світоліна були чинними чемпіонками, але Дой вирішила пропустити турнір. Світоліна в парі з  Дарією Гавриловою захистила титул, у фіналі перемігши пару Чагла Бююкакчай / Єлена Янкович з рахунком 5–7, 6–1, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2015 у турецькому спорті
Стамбул Cup, парний розряд
2015